Kirchendorf steht für
 Kirchdorf (Siedlungstyp), Siedlungstyp
 Kirchendorf (Schweden), Ansammlung von temporär bewohnten Gebäuden um Kirchen vorwiegend in Nord- und Mittelschweden (auch Kirchstadt genannt)

Kirchendorf heißen folgende geographische Objekte:
Kirchendorf (Wüstung), bei Eisleben, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
Kirchdorf